Giotto di Bondone (1267–1337), olasz festő és építész
 Giotto, az Európai Űrügynökség (ESA) első űrszondája